Nanjie bezeichnet:

 Nanjie (Guangning) (南街镇), Großgemeinde im Kreis Guangning in der chinesischen Provinz Guangdong
 Nanjie (Chengqu) (南街街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chengqu in der chinesischen Provinz Shanxi
 Nanjie (Ganzhou) (南街街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Ganzhou in der chinesischen Provinz Gansu
 Nanjie (Gulou) (南街街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Gulou in der chinesischen Provinz Fujian
 Nanjie (Guta) (南街街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Guta in der chinesischen Provinz Liaoning
 Nanjie (Huinong) (南街街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Huinong im Autonomen Gebiet Ningxia, Volksrepublik China
 Nanjie (Lingyuan) (南街街道), Straßenviertel der Stadt Lingyuan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Nanjie (Pingcheng) (南街街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Pingcheng in der chinesischen Provinz Shanxi
 Nanjie (Xifeng) (南街街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xifeng in der chinesischen Provinz Gansu
 Nanjie (Xixiu) (南街街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xixiu in der chinesischen Provinz Guizhou
 Nanjie (Yaodu) (南街街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yaodu in der chinesischen Provinz Shanxi
 Nanjie (南街村), Dorf der Großgemeinde Chengguan im Kreis Linying in der chinesischen Provinz Henan